

Серия платформеров 
Эта категория включает все основные игры с Марио: 2D и 3D платформеры, где Марио является главным героем.

Серия Super Mario

Серия Donkey Kong

Ремейки платформеров

RPG-серия

Оригинальная серия

Paper Mario

Mario & Luigi

Серия Mario Party

Спортивная серия

Серия Mario Kart

Серия Mario Golf

Серия Mario Tennis

Серия Mario Strikers

Прочие спортивные игры

Головоломки

Серия Dr. Mario

Ремейки головоломок

Серия Mario’s Picross

Серия Wrecking Crew

Серия Mario Paint/Artist

Спин-оффы 
Некоторые персонажи серии стали главными действующими лицами игр, в которых Марио играет второстепенную роль.

Прочие игры

Игры Mario по лицензии 
Следующие игры получили лицензию Nintendo, но были разработаны и изданы другими компаниями.

Отменённые игры 
 Super Mario’s Wacky Worlds
 Super Mario 64 2
 Super Mario 128

Игры Mario
Списки компьютерных игр